Вýстерский университéт (Университет Вустера, ) — университет, расположенный в городе Вустер (британское графство Вустершир). Основанное в 1946 году высшее учебное заведение приобрело статус университета в сентябре 2005 года.

История университета 
В 1946 году в городе Вустер основали Вустерский Экстренный Педагогический Колледж при Бирмингемском университете для подготовки учителей в послевоенные годы. Со временем, данное учебное заведение развивалось, расширялось и приобретало новые статусы. Так в 1970-е годы Совет по присуждению национальных академических степеней () аккредитовал курсы Вустерского Колледжа Высшего Образования, и при новом статусе, была открыта библиотека Пирсон в кампусе. Третий по счету директор Дейвид Шадболт (первые два — Генри Хайнс и Е. Г. Пирсон), вступив в должность, реорганизовал структуру колледжа, разделив его на три отделения или школы: педагогический отдел — учения образования и преподавания, гуманитарные науки и естественные науки. В 1992 Дорма Урвин вступила в должность директора, а три года спустя был поглощён Вустерширский Медицинского Ухода и Акушерства. Лишь в 1997 году были утверждены полномочия этого учебного заведения присуждать степени высшего образования, чему следовало и приобретение нового названия — Вустерский университетский колледж. В 2003 году директором колледжа стал Дейвид Грин, впоследствии занявший должность вице-ректора университета в 2005 году, когда колледж обрел статус университета. В течение последующих лет наблюдалось стремительное развитие университета, и к 2010 году он обрел права присуждать научно-исследовательские степени, а также был открыт новый кампус в центре города, ставший домом для Бизнес Школы университета. В 2012 году Её Величество Королева Великобритании торжественно открыла библиотеку Хайв, общий проект университета и городской думы на 60 млн £, а в 2013 году открылась спортивная арена университета.

Структура университета 
Прежде, чем обсуждать факультеты и курсы Вустеровского университета, важно пояснить роли ректора и вице-ректора в большинстве университетов Великобритании. Ректор является главой университета лишь формально, и звание ректора чаще всего лишь титул, а делами университета заведует вице-ректор. Во время официальной церемонии в Вустерском соборе в 2010 году, ректором Вустерского университета стал Ричард Виндзор, герцог Глостерский, в чьи обязанности входит принятие участия церемониях выпускных, посещение важных мероприятий и способствовать популяризации университета за границей. Вице-ректором является Дейвид Грин, который повседневно вовлечен в руководство университетом.

Факультеты и изучаемые предметы 
Вустеровский университет разделен на шесть больших факультетов:

 Педагогический институт — подготовка педагогов, учителей и воспитателей, а также научные исследования отрасли.
 Институт здоровья и общества — содержит три главные отрасли: медицина (акушерство, медицинский уход, фельдшерство, психическое здоровье, физиотерапия и т. д.), психология и общественные курсы (интегративное консультирование, профессиональная терапия, социальное обеспечение и т. д.)
 Институт гуманитарных наук — разделен на четыре деканата, или отделения: Искусство, дизайн и креативные цифровые медиа (содержит разные курсы от изобразительного искусства до мультимедиа), Актёрское искусство, представление и фильм (от бакалавра по танцам и представлению до степени по производству цифрового кино), Английский язык, журнализм и культура, а также отдел по истории и социологии.
 Институт естественных наук и окружающей среды — различные курсы и специализации, связанные с биологией, ботаникой, географией, экологией, археологией и даже ландшафтному дизайну.
 Бизнес Школа — является домом двух отделений: бизнес (включая менеджмент, экономику, маркетинг, рекламу, предпринимательство и т. д.) и компьютерные науки, включающие также разработку компьютерных игр.

Структура бакалаврских программ 
Обучение на бакалавра занимает три или четыре года, если студент решает на год пойти «на практику» по профессии. Каждый учебный год студентам предстоит пройти 8 предметов — по 4 в каждом семестре, и по каждому предмету лекции проходят раз в неделю, состоя из часовой презентации и чтения лекции преподавателем и двухчасовой практикой в форме индивидуальных и групповых занятий. Вместо постоянных зачетов, выработана система двух сессий в каждом семестре, во время которых сдаются работы, проводятся презентации и пишутся экзамены. Таким образом, общая оценка по каждому предмету высчитывается из всего лишь двух полученных результатов. Университетская позиция по вопросам жульничества на экзаменах и плагиата в письменных работах крайне строга. Приемлемой считается гарвардская система отзывов и ссылок при написании работ.

Репутация и рейтинги 
Несмотря на стремительное развитие и постоянно растущее количество студентов (Вустерский университет был признан самым быстрорастущим в стране университетом за последние 7 лет), университет занимает 95 из 119 мест в «Руководстве по университетам» газеты The Guardian. В то же самое время, Национальный опрос студентов, который проверяет насколько довольны студенты разными аспектами обучения и учебных ресурсов в каждом из высших учебных заведениях Великобритании, показал, что 85 % процентов студентов довольны университетом.

Университетские кампусы и постройки 
С 2005 года в университете значительно выросло количество студентов и расширилась его территория — были приобретены новые участки земли в разных частях города Вустер. В долгосрочные планы университета входит строительство третьего кампуса, который будет и университетской, и общественной территорией.

Кампус Сент-Джонс 
Кампус Сент-Джонс () — основной кампус университета, на территории которого происходит большинство лекций, расположены кабинеты факультетов (исключая бизнес и компьютерные науки) и администрации, а также отделы по поддержке и помощи студентам. На этом кампусе находится студенческий город с общежитиями, способными разместить более 800 человек в индивидуальных комнатах, спортивный центр и спортивная площадка, здание студенческого сообщества с магазином, кафе и баром. Помимо административных помещений и учебных классов, на кампусе Сент-Джонс находятся помещения и оборудование для тренировки студентов медицины, центр цифровых искусств и многие другие немаловажные сооружения, такие как Центр Пирсон — здание бывшей библиотеки, переделанное в центр поддержки студентов, помогающий решить административные и другого рода проблемы.

Сити-кампус 
Второй кампус университета получил своё название по своему расположению в центре города Вустер. Сити-кампус () является домом Бизнес школы университета, включающей в себя курсы по бизнесу, маркетингу, менеджменту и компьютерным наукам. Данный кампус открыли в 2010 году на месте отреставрированного лазарета. Здание лазарета — работа архитектора XVIII века Энтони Кека. Работы по реставрации и основанию кампуса на этом историческом месте начались в 2007 году и стоили примерно £120 млн. В главном здании расположен медицинский музей — Инфирмари (The Infirmary, в перев. Лазарет). Помимо реставрации существующих зданий, на территории кампуса построили студенческие общежития на 250 человек. Часть ландшафтных работ, завершающей стадии строительного проекта, всё ещё в процессе.

Риверсайд и арена Вустерского университета 
Помимо основных двух кампусов, университету принадлежит ряд построек, расположенных на берегу реки Северн, таких как:
 выставочный зал, по совместительству являющийся и студией для работ по искусству, называющийся Гараж ().
 корпус Риверсайд — здание с аудиторией для лекций, залами для занятия танцами, фитнесом и т. д. и большим залом для самостоятельной учёбы и учёбы в группах, снабжённым компьютерами и прочей необходимой техникой.
 Спортивная арена с 2000 зрительных мест — последний завершенный проект университета, который является базой для баскетбольной команды Вустеровские Волки () и соответствует стандартам спорта инвалидов, чему доказательством является принятие решения проводить Европейский чемпионат по баскетболу на колясках в 2015 году именно на этой арене.

Библиотека Хайв 
Хайв (, в переводе — улей) — общий проект Вустеровского университета и Вустерширской окружной думы. Библиотека была открыта Королевой Великобритании Елизаветой II в 2012 и является первой в своем роде в Европе, совмещая публичную и университетскую библиотеку под одной крышей. Коллекция книг содержит примерно четверть миллиона названий. Помимо учебной литературы и множества книг для взрослых, в Хайве большой отдел книг для детей. В этом же здании расположен Вустерширский (окружной) архив, Окружная служба по исторической среде и археологии, а также отдел Вустерширской думы по обслуживанию горожан и бизнес-клиентов.

Пятиэтажная постройка стоимостью £60 млн также разместила в себе театральную студию, места для выставок, конференц-залы. В Хайве более 250 компьютеров, а также доступны принтеры, сканеры и беспроводной интернет. Книги и прочие письменные материалы доступны как в стандартном печатном виде, так и в электронной форме, что включает в себя базы данных, электронные журналы и прочее.

За короткое время с его открытия, Хайв получил значимое количество наград, большинство которых связано с архитектурой и применение устойчивого развития как при строительстве, так и в работе библиотеки изо дня в день. Также Хайв получил престижную награду Лидерства и Менеджмента от Таймс в категории Выдающаяся команда [работников] библиотеки.

Университетский Парк 
Вустерский университет планирует открыть новый кампус, строительство и обустройство которого планируется завершить в ближайшие 15 лет. Университетский парк (), расположенный на 47-акровой площади и на расстоянии 1,6 км от кампуса Сент-Джонс, будет являться частью Парка Бизнеса и Предпринимательства, и будет значимым элементом в расширении институтов науки и окружающей среды, бизнеса и спорта. Также, в сотрудничестве с местными организациями, университет приложит усилия в улучшение здравоохранения и благополучие жителей города и региона.

Научные исследования 
В августе 2010 года Вустерский университет был уполномочен присуждать ученые магистерские и докторские степени. До этого, Университет Ковентри принимал участие в присуждении таких степеней. На данный момент, в университете расположены различные научно-исследовательские центры и исследовательские группы:
 Государственный научно-исследовательский центр аэробиологии и пыльцы () — создает прогноз пыльцы на всю Великобританию, что важно для страдающих сенной лихорадкой и подобными аллергиями. NPARU также тестирует новые антиаллергены и препараты против сенной лихорадки.
 Ассоциация по исследованиям деменции ()- работает с больными деменцией (приобретенным слабоумием) и их семьями, медицинским персоналом, членами комиссий и правительством с целью предоставить качественные исследования, тренинг и улучшить знания по данному вопросу.
 Центр по исследованиям физической деятельности и движения () — исследует влияние биомеханики и физиологии на спортивную деятельность и спортивные достижения человека. В данном центре также рассматривают спортивные травмы и продвижение реабилитации при помощи технологий, способных запечатлеть биомеханические процессы организма. Работая совместно с Лабораториями, разрабатываются данные по вопросам влияния спортивных упражнений на человеческое тело.
 Интернациональный центр детской литературы, грамотности и креативности () — совместный проект с университетами Кембриджа и Рогемптона.

Помимо вышеуказанных отраслей, исследовательская работа проводиться по таким вопросам, как этическое руководство (нравственность и лидерство), сельская местность (к примеру, исследование психологических воздействий массовых потопов в Великобритании), прикладные исследования в области здравоохранения, транснациональные вопросы, социально-культурные исследования в спорте и так далее.

Позиция университета по экологическим вопросам 
Университету присуждались награды за экологичность, но последним достижением является 4-е место и награда высшего, первого класса в Зеленой лиге университетов 2013, в которой оцениваются отношение и действия университетов по экологическим соображениям и сохранению природы.

Студенческая жизнь 
Вустеровский Студенческий Союз () — организация, представляющая интересы студентов в Вустерском университете и являющаяся членом Национального Союза Студентов. Расположенный на территории кампуса Сент-Джонс, Студенческий Союз предоставляет множество услуг и возможностей отдыха. Каждый год проводятся выборы на должность президента и вице-президента, а также на остальные добровольные должности, например — представителя интернациональных студентов.

Студенческий союз объединяет множество клубов, или кружков, созданных и находящихся под руководством самих студентов, и спортивных секций. Студенты имеют возможность присоединится к существующим клубам (аниме и манга, христианский союз, кинотеатр, съемка фильмов, исторический, драматический кружок, зумба и многие другие) и секциям (футбол, баскетбол, гребля, крикет, рэгби, джитсу, теннис, волейбол, скалолазание, группа поддержки и т. д.) или создать свой собственный клуб при наличии всего нескольких человек, желающих в него вступить. Студенческий Союз выпускает свою газету под названием The Voice ().

Примечания

Ссылки 

 http://www.worc.ac.uk
 http://worcsu.com

Университеты Англии
Вустер